Supremacy ("supremazia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Supremacy – gruppo musicale italiano
 The Supremacy – supergruppo britannico
 Supremacy – album degli Elegy del 1994
 Supremacy – album degli Hatebreed del 2006
 Supremacy – singolo dei Muse del 2013
 Supremacy – singolo dei Fever 333 del 2020

Altro 
 Supremacy – videogioco del 1990
 Supremacy - La razza eletta (Supremacy) – film del 2014 diretto da Deon Taylor
 Supremacy – astronave da guerra personale del Leader Supremo Snoke.